Gesetz über die Plebiszite könnte meinen:

 Lex Hortensia aus dem Jahr 287 v. Chr.
 Franquismus#Grundgesetz der Spanier und Gesetz über Plebiszite (1945)